Kyphosus är ett släkte av fiskar. Kyphosus ingår i familjen Kyphosidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Kyphosus